Luna se poate referi la:

 Luna, satelitul natural al Pământului
 Lună, termen mai rar pentru satelit natural al unei planete
 Lună, perioadă de timp de aproximativ 30 de zile
 Lună de miere 
 Luna nouă, roman de Stephenie Meyer
 Luna nouă, continuarea filmului Amurg
 Luna de miere, operă literară de Ion Luca Caragiale

Fazele Lunii
 Lună sinodică, timp după care fazele Lunii se repetă 
 Lună nouă
 Lună plină
 Lună în creștere
 Lună în descreștere

Localități

În România 
 Luna, reședința comunei cu același nume
 Luna de Sus, sat în comuna Florești
 Luna de Jos, sat în comuna Dăbâca

În Statele Unite ale Americii 
 Luna, comitat în statul New Mexico